Gilgamesch steht für:

 Gilgamesch, mythischer König von Uruk
 Gilgamesch-Epos, literarisches Werk
 Gilgamesch (Uhl), Oratorium von Alfred Uhl (1957)
 Gilgamesch (Clemencic), Oratorium von René Clemencic (2015)

Siehe auch:
 Gilgamesch, Enkidu und die Unterwelt, Geschichte von Gilgamesch und seiner Begegnung mit dem Reich der Toten
 Gilgamesh (Begriffsklärung)